Anglia
 Windsor, kastélyáról közismert városka London mellett, Berkshire megyében
 Windsor, település Cornwallban

 Amerikai Egyesült Államok
 Windsor, település Connecticut államban
 Windsor, település Dél-Karolina államban
 Windsor, település Észak-Karolina államban
 Windsor, település Indiana államban (Connecticut)|
 Windsor, település Kalifornia államban
 Windsor, település Massachusetts államban
 Windsor, település Missouri államban
 Windsor, település Vermont államban
 Windsor, New York Bronx kerületének egyik városnegyede

 Kanada
 Windsor, nagyváros Ontario tartományban, az amerikai Detroit közvetlen szomszédságában
 Windsor, település Új-Skócia tartományban

Egyéb
 Windsor-ház a brit uralkodói család megnevezése 1917 óta
 Windsor Park stadion Belfastban
 Windsori kastély a brit uralkodó rezidenciája a berkshire-i Windsorban
 Windsor (whisky)